Die Umschau bezeichnet folgende Zeitschriften:

 Die Umschau. Forschung, Entwicklung, Technologie, laut Untertitel Offizielles Organ der AFI (Arbeitsgemeinschaft Fachinformation), 1897 bis 1986 in Frankfurt am Main im Umschau Verlag Breidenstein erschienenes Werk
 Die Umschau. Internationale Revue, 1946 bis 1948 im Internationalen Verlag Universum in Mainz in der Französischen Besatzungszone erschienene politische Kulturzeitschrift